Вулиця Дмитра Дорошенка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Дмитра Дорошенка — вулиця в селі Олександрівка Горохівської сільської громади Баштанського району Миколаївської області.
 Вулиця Дмитра Дорошенка — вулиця в місті Снігурівка Миколаївської області.
 Вулиця Дмитра Дорошенка — вулиця в місті Чернігів.
 Провулок Дмитра Дорошенка — провулок у місті Суми.

Див. також 
 Вулиця Дорошенка